Барогипертензия или барогипертензионный синдром — патологическое состояние водолаза, которое возникает из-за дыхания в условиях избыточного давления в воздухоносных путях, что ведёт к возрастанию кровеносного и внутричерепного давления.

Использование подводного снаряжения с загубником и маской всегда ведёт к повышенному сопротивлению дыхания из-за целого ряда причин: механических сил трения в дыхательных клапанах, аэродинамического сопротивления газовой смеси, гидростатической разности уровней, на которых расположена дыхательная аппаратура и грудная клетка пловца и т. д.. В дополнение к этому, возрастание аэродинамического сопротивления дыханию происходит с увеличением глубины погружения из-за снижения давления в баллонах и повышения плотности дыхательной смеси. Следствием этого является повышенное давление в воздухоносных путях.

Повышение внешнего давления оказывает разностороннее влияние на течение дыхательных процессов. Как правило, грудная клетка пловца расширяется, диафрагма опускается, объём лёгочных альвеол возрастает, вдох укорачивается и облегчается, а выдох наоборот затягивается и усложняется. С растяжением лёгких их капилляры суживаются и растягиваются, что приводит к росту сопротивления кровотоку в малом круге кровообращения от сердца к мозгу, в правом желудочке и венозном русле. Следствием этого становятся перебои с кровоснабжением органов, тканей и особенно — человеческого мозга.

Хорошо известным фактом является то, что дополнительное сопротивление дыханию около 200—250 мм рт. ст. переносится с трудом, при его возрастании до 350—400 мм рт. ст. дыхательные процессы возможны не дольше 10 — 15 минут, а при дополнительном сопротивлении 1000 мм рт. ст. начинают возникать острые проявления дыхательной недостаточности.

Среди типичных факторов, способствующих развитию барогипертензионного синдрома называют:
 общее переохлаждение организма,
 низкий уровень подготовки,
 значительные физические нагрузки под водой,
 спекание регенеративного вещества,
 «экономный» режим дыхания с длительной задержкой выдоха,
 и др.
При выполнении работы в легководолазном снаряжении к ним может добавиться низкое расположение дыхательного автомата относительно грудной клетки пловца и длительное нахождение в воде.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Подводная медицина